Sammanbindningsbanan kan syfta på:

Sammanbindningsbanan (järnväg) – en järnvägsspårförbindelser över Stockholms ström i Stockholm
Sammanbindningsbanan (riksdagshuset) – ett långt rum i Aron Johanssons byggnad för Sveriges riksdag
Sammanbindningsbanan (tunnelbanan) – tunnelbanebygget genom Gamla stan och centrala Stockholm kallades för "Sammanbindningsbanan"